Times eller The Times kan åsyfta
The Times – en brittisk dagstidning
The Times – engelska namnet på den belgiska dagstidningen De Tijd
The Times – den amerikanska dagstidningen The New York Times
The Times – den singaporianska dagstidningen The Straits Times
Times New Roman – ett typsnitt

Se även
The Sunday Times
Time